Почётный граждани́н Яра́нска — звание присуждаемое за активное участие в общественно-политической жизни города Яранска.

Список почётных граждан 

В скобках указан год присвоения звания:

До 1917 года 
 Александров, Александр Яковлевич (с супругой Александрой Константиновной Александровой) — купец, владелец винокуренного и колокололитейного заводов.
 Булыгин, Василий Фёдорович  (с супругой Варварой Семёновной Булыгиной) — купец, владелец винокуренного завода.
 Халтурин, Александр Данилович — потомственный дворянин, владелец нескольких винокуренных заводов.
 Онкель, Константин Иосифович — секретарь уездного по крестьянским делам присутствия.
 Лубнин, Иван Иванович — нотариус.
 Якимов, Николай Дмитриевич — купец, гласный уездного земства.
 Якимова, Анна Степановна — купчиха.
 Александров, Иван Васильевич —
 Шевелёв, Александр Артемьевич — земский начальник, участковый мировой судья.
 Романова, Александра Васильевна —
 Князев, Пётр —
 Никонов, Гавриил —
 Никонов, Анатолий Владимирович —
 Пировских, Николай Сергеевич — учитель чистописания и пения Яранской женской гимназии.
 Бебенин, Василий Филиппович (1888) — яранский уроженец, екатеринбургский купец, основатель Яранского городского богадельного дома Василия и Ольги Бебениных.
 Рощин, Фёдор Яковлевич (1911) — купец 2-й гильдии.
 Шулятиков, Алексей Иванович (1913) — врач земской больницы.

Советская Россия и СССР 
 Дербенёв, Николай Артемьевич — шлифовальщик механического завода.
 Чернышов, Адольф Петрович — водитель, рационализатор.
 Совалкова, Александра Анатольевна — птичница.

После 1991 года 
 Цапаев, Пётр Михайлович (2009) — ветеран Великой Отечественной войны.
 Солодовников, Сергей Александрович (2014) — генерал полиции.
 Балдин, Виталий Павлович (2014) — заслуженный врач РФ.
 Вичикова, Александра Сергеевна (2020) — ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.
 Лагунов, Михаил Алексеевич (2020) — краевед, заслуженный учитель РСФСР.

Примечания 

Яранск